CBB henviser til forskellige artikler:
 CBB – er et dansk center for terrorberedskab
 CBB Mobil – er et dansk mobiltelefonselskab
 CBB Mobil Ligaen – er en håndboldliga for den bedste herrerække
 CBBD – Centre Belge de la Bande Dessineé, er et belgisk tegneserie-museum